Ieva Pētersone ist der Name folgender Personen:

* Ieva Pētersone (Malerin) (* 1984), lettische Malerin
 Ieva Pētersone (Eishockeyspielerin) (* 1989), lettische Eishockeyspielerin